USS McCalla je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McCalla (DD-253) 
 USS McCalla (DD-488)

McCalla